Tusti (Muhu), een dorp in de Estlandse gemeente Muhu
 Tusti (Viljandi), een dorp in de Estlandse gemeente Viljandi vald